Rancho de Abajo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rancho de Abajo, Jalisco, ort, Encarnación de Díaz, 
 Rancho de Abajo, Guanajuato, ort, León, 

Robotskapade Mexikoförgreningar